Pere Mercader i Andreu (L'Escala, 1885 - Cassà de la Selva, 1969), compositor de sardanes
 Pere Mercader i Terrades (Cassà de la Selva, 1916 - 1971), compositor de sardanes, sarsueles, música per a l'orquestra i piano, fill de Pere Mercader i Andreu
 Pere Mercader (solista), teclista del grup Itaca Band